Naselja u BiH:
 Riječani (Laktaši, BiH), naselje u općini Laktaši
 Riječani Donji, naselje u općini Modriča
 Riječani Gornji, naselje u općini Modriča

Naselja u Crnoj Gori:
 Riječani (Cetinje, Crna Gora), naselje u općini Cetinje
 Riječani (Nikšić, Crna Gora), naselje u općini Nikšić

Ostalo:
 stanovnici grada Rijeke